Barry Seal ist der Name folgender Personen:

* Barry Seal (Politiker) (* 1937), britischer Politiker
 Barry Seal (Drogenschmuggler) (Adler Berriman Seal; 1939–1986), US-amerikanischer Geheimdienstagent und Drogenschmuggler

Film:
 Barry Seal: Only in America, US-amerikanischer Spielfilm von Doug Liman (2017)